Down puede referirse a:

 el síndrome de Down, un síndrome genético.
 John Langdon Down, médico que describió las características del síndrome genético.
 Condado de Down, ubicado en la zona meridional de Irlanda del Norte.
 Down, miniserie de 4 números de Warren Ellis.
 Down, película de Dick Maas.

Música 
 Down, supergrupo de heavy metal de Nueva Orleans;
 «Down» (2006), canción del dúo de reguetón: R.K.M & Ken-Y;
 «Down» (n/d), canción del grupo de rock Pearl Jam;
 «Down» (n/d), canción de Junior Miguez;
 «Down» (2004), canción de Blink-182;
 «Down» (1999), canción de Stone Temple Pilots.
 «Down» (2016), canción de Marian Hill.
 «Down» (2017), canción de Fifth Harmony con Gucci Mane;
 System of a Down, grupo de metal alternativo estadounidense.

Deportes 
 En fútbol americano, se llama down ('oportunidad' o 'intento') al lapso en el que tiene lugar una jugada.